Der Copa do Brasil 2003 war die fünfzehnte Austragung dieses nationalen Fußball-Pokal-Wettbewerbs in Brasilien. Die Copa wurde vom Brasilianischen Sportverband, dem CBF, ausgerichtet. Der Pokalsieger war als Teilnehmer an der Copa Libertadores 2004 qualifiziert.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 2. Februar 2003 in seine Saison und endete am 11. Juni 2003. Am Ende der Saison errang der Cruzeiro Belo Horizonte den Titel zum vierten Mal. Torschützenkönig wurde Nonato vo EC Bahia mit 9 Treffern.

Höchste Siege
 Cruzeiro Belo Horizonte – AC Corintians: 7:0 (2. April 2003 – 2. Runde Rückspiel)

Teilnehmer 
Die Teilnehmer waren zum Teil Qualifikanten aus den Bundesstaaten. Klubs die vom CBF eingeladen worden sind. Dessen Auswahl fand nach dem Ranking des Verbandes statt. Im Vergleich zur Vorsaison wurde das Teilnehmerfeld von 64 auf 65 angehoben.

Modus 
Der Modus bestand aus einem K.-o.-System. Für die ersten beiden Runden bestand die Regelung, dass wenn eine Mannschaft in einem Auswärts-Hinspiel mit mindestens zwei Toren unterschied gewinnt, es kein Rückspiel gibt.	

Es zählte das Torverhältnis. Bei Gleichheit wurde die Auswärtstorregel angewandt. Stand nach heranziehen dieser kein Sieger fest, wurde dieser im Elfmeterschießen ermittelt.

Turnierplan 
In der ersten Runde des Wettbewerbs wurden im Spiel zwischen Atlético Roraima und Nacional FC (AM) durch Roraima drei nicht spielberechtigte Spieler (Oziel, Ediglê und Niltinho) eingesetzt. Nacional wurde deshalb zum Sieger der Partie erklärt. Nachdem Nacional im Rückspiel selbst einen nicht spielberechtigten Spieler (Paulão) einsetzte, wurde die Streichung des Hinspielergebnisses wieder aufgehoben.

Ebenfalls in der ersten Runde wurde der Guarani FC disqualifiziert. Diese hatte sich nach Austragung der Hin- und Rückspiele gegen den Vila Nova FC durchgesetzt. Im Hinspiel bei Vila Nova setzte Guarani den nicht spielberechtigten Spieler (Leandro Guerreiro) ein.

Finalspiele

Hinspiel

Rückspiel

Die Meistermannschaft

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com

2003
Fußballsaison 2003